Banque internationale à Luxembourg, een bank in Luxemburg
Bil (mythologie), een Noordse godheid
Bil (anatomie), een deel van het achterwerk
Belgische Improvisatie Liga, een Vlaams improvisatiegezelschap

Zie ook
Bill